Angst
 Bang (band), een Griekse band
 Bang (film), een film uit 1995
 Bang (kaartspel), een kaartspel
 Brucellose, ook wel de ziekte van Bang genoemd
Bernhard Bang, de Deense dierenarts naar wie deze ziekte is vernoemd
 BANG (bom), een bom van wapenfabrikant MBDA
 Bang (bedrijf), een bedrijf van Reckitt Benckiser